Hershey's – azienda alimentare statunitense
 Hershey's Chocolate World – azienda alimentare statunitense di proprietà della Hershey's
 Hershey's Ice Cream – azienda alimentare statunitense di proprietà della Hershey's

Pagine correlate 
Hershey